IDS-Grammatik ist die Abkürzung für eine für sprachwissenschaftliche Forschung erstellte Grammatik des Instituts für Deutsche Sprache. Der Name lautet korrekt: Grammatik der Deutschen Sprache. Die Grammatik besteht aus drei Bänden und ist 1997 erschienen.

Weblinks 
 Ansatz und Inhalt der IDS-Grammatik

Germanistik
Deutsche Grammatik